Николай Гербель:
 Гербель, Николай Фёдорович (16??—1724) — один из первых архитекторов Санкт-Петербурга.
 Гербель, Николай Васильевич (1827—1883) — русский поэт-переводчик, литературовед, библиограф; потомок Н. Ф. Гербеля.